Agustín Pichot (1974) – ex rugbista a 15 e dirigente sportivo argentino
 Alan Pichot (1998) – scacchista argentino
 Alexandre Pichot (1983) – ciclista su strada francese 
 André Pichot (1950) – filosofo e storico della scienza francese
 Sébastien Pichot (1981) – ex sciatore alpino francese
 Sophie Moressée-Pichot (1962) – ex schermitrice e pentatleta francese
 Stéphane Pichot (1976) – ex calciatore francese